Heringhausen (Diemelsee) - Hessen
 Heringhausen (Bestwig) - Noordrijn-Westfalen